Витале Фалиеро () е тридесет и втори дож на Република Венеция от 1084 до 1095 г.

Витале Фалиеро произлиза от знатно венецианско семейство и е един от съветниците на предишния дож Доменико Селво като вероятно взима участие и в неговата оставка от поста след тежкото поражение на Венеция от Робер Гискар през 1084 г.

Фалиеро получава от византийския император Алексий I Комнин титлата дук на Далмация и Хърватия през 1085 г., въпреки че по това време унгарският крал Ласло I вече се наименува крал и на хърватите.

По време на управлението на Фалиеро Венеция е налегната от глад, освен това е сполетяна и от земетресения.

Витале Фалиеро умира през декември 1095 г. и е погребан в базиликата Сан Марко.

Той е и първият дож, чийто портрет е известен, изображението му е увековечено в базиликата.

Семейство 
Витале Фалиеро има брак с Корнела Бембо. Неговият син Орделафо Фалиеро става тридесет и четвърти дож.

Бележки 

Дожи на Венеция
Родени във Венеция
Починали във Венеция